Il terabit per secondo (simbolo Tbit/s o talvolta Tb/s o Tbps) è un'unità di misura che indica la capacità (quindi velocità) di trasmissione dei dati su una rete informatica.

Descrizione 
Un terabit corrisponde a:
 gigabit =  megabit =  kilobit =  bit. L'unità secondo il prefisso binario è invece il tebibit per secondo (Tib/s) ed è equivalente a  bit per secondo.

Unità di misura simili sono il kilobit per secondo (kbit/s), il megabit per secondo (Mbit/s), il gigabit per secondo (Gbit/s).

Unità di informazione